est un personnage du manga Naruto.

Il fait partie du quatuor du Son sous les ordres d'Orochimaru. D'un physique imposant, celui-ci utilise sa force brutale et des attaques de terre (doton) pour pulvériser ses adversaires. Selon les commentaires de ses collègues, il est le plus fort de l'équipe mais aussi le moins polyvalent. 

À l'intérieur de son équipe, il se dispute souvent avec Tayuya parce qu'elle est insultante (elle le traite entre autres de gros), et selon lui une fille ne devrait pas parler ainsi. Ironiquement, il se considère comme un déchet, car cette description qu'il fait de Chôji Akimichi s'applique aussi bien à lui: « Savais-tu que, quand une équipe est formée de 5 membres ou plus, l'un d'entre eux est un déchet... Les autres rient toujours de lui... Et quand vient le temps... Il est le premier à être laissé derrière! ».

Lorsque son équipe ramène Sasuke Uchiwa dans son pays, ils affrontent deux jōnin qu'ils battent en activant le niveau 2 de la marque maudite d'Orochimaru, puis l'équipe de Shikamaru Nara les rattrape. Lorsqu'ils s'en rendent compte, ils les regroupent et Jirôbô les enferme dans une prison de terre. Tandis que les autres poursuivent leur chemin, il tente d'absorber le chakra des genins, mais Chôji brise la prison. Jirôbô tente de les arrêter, mais Chôji l'immobilise et demande à ses amis de continuer. Ils mesurent ensuite leurs forces respectives, et Chôji en utilisant les pilules de son clan le force à utiliser le niveau 2 de son sceau maudit. Grâce à la dernière pilule, Chôji le tue d'un coup fatal dans la poitrine.
Jirôbô meurt donc à la fin de la  partie.

Techniques 

  
 Cette technique est un énorme dôme de terre qui fait office de prison pour ceux qui se trouvent piégés à l’intérieur. Plus qu’une simple prison, il a la particularité d’absorber lentement le chakra des prisonniers pour « nourrir » Jirôbô, leur apportant une mort lente mais inévitable à moyen terme. Étant parcouru par un flot continu de chakra (qui s'affaiblit cependant proportionnellement à la distance à Jirôbô), le dôme est pratiquement indestructible tant que Jirôbô est connecté à lui. 
  
 Jirôbô soulève une grande parcelle de terre qu'il lance sur ses ennemis.
  
 Cette technique consiste à soulever une grande parcelle de terre afin de se créer un bouclier. Le mur ainsi formé est capable de résister à la plupart des attaques physiques.
 
 
 
 
  
  

en:Ninja World#Land of Sound
pt:País do Som#Quarteto do Som